Existuje více osobností nesoucích jméno a příjmení Karel Pokorný:

 Karel Pokorný (sochař) (1891–1962) – český sochař a vysokoškolský pedagog
 Karel Pokorný (režisér) (1934–1979) – český divadelní režisér, prozaik, dramatik
 Karel Pokorný (malíř) (1944–2018) – český malíř a sochař
 Karel Pokorný (elektrotechnik) (* 1945) – profesor (od roku 1997 děkan) Technické fakulty ČZU v Praze

Související články
 Pokorný